Woodbury es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Woodbury (condado de Nassau, Nueva York); o
 Woodbury (condado de Orange, Nueva York).